Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 20 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Tommy Haas remporte le tournoi en simple pour la  en battant en finale Robin Söderling. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Chris Haggard et Ivo Karlović s'imposent en finale face à James Blake et Mardy Fish. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2006) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en février 2006